Prima Ligă sau 1. MFL denumirea actuală, este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic din Republica Macedonia.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 38  (36)  Kategoria Superiore
'39  (34)  Prima Ligă Macedoneană
 40  (40)  Premijer Liga
 41  (35)  Divizia Națională
 42  (37)  League of Ireland
 43  (38'')  Veikkausliiga

Echipele sezonului 2020-21
Următoarele 12 echipe evoluează în 1. MFL în timpul sezonului 2021:

Statistici

Sezoane în Prima Ligă

Campioane 

 1992/93 : Vardar 
 1993/94 : Vardar
 1994/95 : Vardar
 1995/96 : Sileks
 1996/97 : Sileks
 1997/98 : Sileks

 1998/99 : Jugomagnat
 1999/00 : Jugomagnat
 2000/01 : Jugomagnat
 2001/02 : Vardar
 2002/03 : Vardar
 2003/04 : Pobeda

 2004/05 : Rabotnički
 2005/06 : Rabotnički
 2006/07 : Pobeda
 2007/08 : Rabotnički
 2008/09 : Makedonija GP
 2009/10 : Renova

 2010/11 : Shkëndija
 2011/12 : Vardar
 2012/13 : Vardar
 2013/14 : Rabotnički
 2014/15 : Vardar
 2015/16 : Vardar

 2016/17 : Vardar
 2017/18 : Shkëndija
 2018/19 : Shkëndija
 2019/20 : Vardar
 2020/21 : Shkëndija
 2021/22 :

Număr de titluri câștigate

Clasamentul golgheterilor

Legături externe
Macedonian First League current season standings and recent results at Uefa.com
Football Federation of Macedonia
Football Federation of Macedonia 
MacedonianFootball.com

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Macedonia de Nord